Вальдепеньяс-де-ла-Сьерра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 70 км². Население — 201 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары